Simonne Mathieu e Billie Yorke hanno battuto in finale Dorothy Andrus e Sylvie Jung 6-3, 2-6, 2-6.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1937